Čejkovice bezeichnet verschiedene Orte in Tschechien

 Čejkovice u Hluboké nad Vltavou – Gemeinde im Okres České Budějovice
 Čejkovice u Zbýšova – Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Čejkovice u Znojma – Gemeinde im Kreis Okres Znojmo
 Čejkovice u Hodonína – Gemeinde im Kreis Okres Hodonín
 Čejkovice – Ortsteil von Libědice im Okres Chomutov
 Čejkovice – Ortsteil von Mladoňovice im Okres Chrudim
 Čejkovice – Ortsteil von Podhradí u Jičína im Okres Jičín